Лункшоара има више значења:

 Лункшоара (Арад), насеље у округу Арад у Румунији
 Лункшоара (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Лункшоара (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Лункшоара (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији